Reposaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Reposaaret (öar), Lappland, Norra Lappland, 
 Reposaaret (ö), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar